A 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya lány 1000 méteres versenyszámát január 18-án rendezték a Lausanne-i Skating Arenában.

A győztes a dél-koreai  lett, míg honfitársa,  a második helyen végzett, ugyanakkor a dobogó harmadik fokára a kanadaiak versenyzője, Florence Brunelle állhatott fel.

A versenyszámban egy magyar versenyző, Somogyi Barbara vett részt, aki a negyeddöntőből nem jutott tovább – negyedik lett futamában –, s a viadalt a 14. helyen zárta.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 

Magyarázat:• SSz = sisak szám • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva • ADVA = továbbjutott a döntőbe • QB = kvalifikálva a B-döntőbe • ADV = továbbjutott

Jegyzetek

Források 
 
 

Rövidpályás gyorskorcsolya a 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon